von Seherr-Thoss peut faire référence à :
 Manfred von Seherr-Thoss (1827-1911), homme politique prussien.
 Stanislaus von Seherr-Thoss (1827-1907), homme politique prussien.
  (1859–1926), juriste allemand.
 Famille von Seherr-Thoss
 Hans Christoph von Seherr-Thoss (1918–2011), journaliste, historien et essayiste allemand
 Johann Christoph von Seherr und Thoß (1670–1743)